The Roost – montagna degli Stati Uniti d'America
 The Roost – film del 2005 diretto da Ti West

Pagine correlate 
 Roost